Lohngraben ist ein geographischer Name:

 Lohngraben (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortschaft und Katastralgemeinde der Marktgemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lohngraben (Streu), linker Zufluss der Streu (zur Fränkischen Saale) gegenüber Unsleben, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern; Oberlauf in Thüringen
 Lohngraben, Talname des Lohngrabenbachs, rechter Zufluss der Ilz (zur Feistritz) nach Rollsdorf, Marktgemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Lohmgraben